Aprile ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maria Aprile, schweizerisch-italienischer Baumeister und Bildhauer der Renaissance
 Carlo D’Aprile (1621–1668), italienischer Barockarchitekt
 Elena Aprile (* 1954), italienische Physikerin
 Giovanni Antonio Aprile († 1527), schweizerisch-italienischer Bildhauer der Renaissance
 Giulia Aprile (* 1995), italienische Leichtathletin
 Giuseppe Aprile (1732–1813), italienischer Opernsänger und Kastrat
 Gustavo Aprile (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Pietro Aprile († 1558), schweizerisch-italienischer Baumeister und Bildhauer der Renaissance

Aprile ist die Bezeichnung für:

 Aprile (1998), italienischer Film von Nanni Moretti